Pilibhit (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
Pilibhit (stad), een stad in dit district